Эмбер де Божё (; ум. 1285), сеньор де Монпансье — коннетабль Франции.

Биография 

Происходил из линии Монпансье дома де Божё. Сын Гишара де Божё, сеньора де Монпансье, и дофины Катрин Овернской, брат маршала Франции Эрика де Божё и великого магистра ордена тамплиеров Гийома де Божё.

Барон де Монпансье и Эрман, сеньор дю Монтель-де-Жела, Пьонса, Клераво, Эгперс, Рош-д'Агу и Роан. Его имя писалось также как Imbert и Ymbert.

В 1246 году отправился вместе с дядей Эмбером V де Божё в Седьмой крестовый поход, в 1250-м отличился в битве при Эль-Мансуре, обороняя позицию, захват которой противником создавал угрозу королю.

В 1253 году с частью овернской знати требовал привилегий у Альфонса де Пуатье. В 1270 году предоставил вольности жителям Клераво.

Вместе с братом Эриком де Божё участвовал в Восьмом крестовом походе и осаде Туниса (1270), присутствовал при кончине Людовика IX. После смерти Эрика в том же году унаследовал его земли.

Был в фаворе при Филиппе III, которого пытался сподвигнуть на новый крестовый поход; «этот благочестивый персонаж, несмотря на Тунисское несчастье, никогда не прекращал грезить о заморской экспедиции».

В 1274 году командовал корпусом из рыцарей и сержантов, посланным в Лион под предлогом  обеспечения безопасности папы Григория X, проводившего в этом городе вселенский собор. В 1276 году вместе с Робером II д'Артуа принял под командование южные контингенты (сенешальств Тулузы, Каркассона, Перигора и Бокера) для кампании в Наварре, командовал при взятии Памплоны, изгнании арагонских войск и подчинении Наваррского королевства Филиппу III Смелому, который пожаловал Эмберу за верную службу сеньории Рош-д'Агу в Оверни с замком Пьонса и Монтиль-де-Жела (Montelium Degelatum).

Согласно секретарю Пинару, этот сеньор, которого он не отличает от Эмбера V де Божё, в феврале 1277, после смерти Жиля II де Тразеньи, был назначен коннетаблем Франции. Амбруаз Тардьё считает эту дату ошибочной и пишет, что назначение состоялось в феврале 1260. В 1279 году был назначен командующим в Тулузе и сенешалем Лангедока.

В 1283 году купил за 34 000 землю Шатель-Одон у Гийома де Сен-Жирана. В 1285 году Филипп III назначил Эмбера одним из своих душеприказчиков. Тардьё оспаривает традиционную дату смерти этого сеньора (1285 год), приведенную в Овернском нобилиарии, указывая, что в 1286 году Эмбер возвратил графу Гигу де Форе отнятые у того шателении, города и крепости.

Семья 

Жена (ранее 25.07.1276): Изабо де Мелло (ум. после 1301), дама де Сен-Бри, Сен-Морис, Теруэль, дочь Гийома II де Мелло, сеньора де Сен-Бри, вдова графа Гийома III де Жуаньи

Дочь:

 Жанна (ум. 1308), дама де Монпансье, Эгперс, Эрман, Ла-Рош-д'Агу и части Роана. Муж (1292): граф Жан II де Дрё (1265—1309), великий камерарий Франции

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Коннетабли Франции
Участники Седьмого крестового похода
Участники Восьмого крестового похода
Дом де Божё
Графы Монпансье